Teatre Municipal (Alaró)
 Teatre Municipal (Algemesí)
 Teatre Municipal (Balaguer)
 Teatre Municipal (Banyoles)
 Teatre Municipal (Blanes)
 Teatre Municipal (Benicàssim)
 Teatre Municipal (Berga)
 Auditori-Teatre Municipal (Calldetenes), Osona
 Teatre Municipal (Girona)
 Teatre Municipal (Manacor) (Illes Balears)
 Teatre Municipal Can Gomà (Mollet del Vallès)
 Teatre Municipal La Llanterna (Móra d'Ebre)
 Teatre Municipal (Muro) (Illes Balears)
 Teatre Municipal (Palafrugell)
 Teatre Municipal (Palma) (Illes Balears)
 Teatre Municipal Xesc Forteza (Palma) (Illes Balears)
 Teatre Municipal (Perpinyà), (Catalunya Nord)
 Teatre Municipal (Roses)
 Teatre Municipal La Faràndula de Sabadell
 Teatre Municipal (Salt)
 Teatre Municipal Atlàntida (Vic)
 Teatre Municipal Cal Bolet (Vilafranca del Penedès)
 Teatre Municipal de São Paulo

Amb el nom de Teatro Municipal
 Teatro Municipal (El Ejido)
 Teatro Municipal Isabel la Católica (Granada)
 Teatro Municipal de La Felguera (Llangréu)
 Teatro Municipal (Mijas), Màlaga
 Teatro Municipal Concha Espina, Torrelavega
 Teatro Municipal Cervantes, Campo de Criptana
 Teatro Municipal Las Cigüeñas, Hoyo de Manzanares
 Teatro Municipal Juan Prado, Valdemoro
 Teatro Municipal Francisco Rabal, Pinto
 Theatro Municipal do Rio de Janeiro (Brasil)
 Teatro Municipal de São Paulo (Brasil)
 Teatro Municipal Paulo Gracindo de Petrópolis (Brasil)
 Teatro Municipal de Caracas (Veneçuela)
 Teatro Municipal de Valencia (Veneçuela)